Mohamed Emara (Dakahlia, 10 de julho de 1974) é um ex-futebolista profissional egípcio que atuava como meia.

Carreira 
Mohamed Emara se profissionalizou no Baladeyet El-Mahalla.

Seleção 
Mohamed Emara integrou a Seleção Egípcia de Futebol na Copa das Confederações de 1999, no México.

Títulos 
 Egito
Copa das Nações Africanas: 1998

Naturais de Dacalia
Jogadores da Seleção Egípcia de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2000
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2002